Vettorazzi ist der Familienname folgender Personen:

 Gaston Vettorazzi (1928–2002), italienischer Toxikologe
 Gedeone Vettorazzi (1808–1854), Tiroler Jurist und Politiker